Cuna – popolo delle isole San Blas, al largo della costa orientale del Panama
Cuna – sigla di Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo, con sede a Torino
Cuna – frazione del comune di Monteroni d'Arbia in provincia di Siena
Cuna Alta – un impianto sciistico della Valdidentro, nel comprensorio del San Colombano (Valtellina)
Cuna – dal latino cuna, può significare:
Culla 
Luogo di nascita, patria
Luogo d'origine
Condizione sociale